Julijanska godina može značiti:

 Julijanska godina (astronomija) je vremenski interval od točno 365.25 dana, a koristi se u astronomiji
 Julijanska godina (kalendar) je godina u Julijanskom kalendaru, traje 365 ili 366 dana (365.25 dana u prosjeku)